Козиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Козиевка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Козиевка — село в Обуховском районе Киевской области.
 Козиевка — село в Краснокутском районе Харьковской области.